Vojtěška může být:

 Tolice vojtěška - rostlina
 Vojtěška (jméno)
 Vojtěška (pramen) - pramen potoka Brusnice v Praze 6

podobné
 Vojtěch